Эскино — деревня в Кашинском районе Тверской области. Входит (с 2018) в состав городского округа «Кашинский».

История 
С 2013 по 2018 годы в составе Письяковского сельского поселения.

География 
Примыкает к улица Карла Маркса города Кашин.

Население

Известные жители 
Анастасия Ивановна Балабина (16 октября 1909, Эскино — 13 декабря 1985) — передовик советского сельского хозяйства, бригадир колхоза «Россия» Кашинского района Калининской области, Герой Социалистического Труда (1966).

Инфраструктура 
Дом культуры «Третьякова Интернейшенал».

Транспорт 
Просёлочные дороги.
Остановка общественного транспорта «Эскино».

Населённые пункты Кашинского района